N.E.C. speelt in het seizoen 2014/15 voor het eerst sinds 1993/94 in de Jupiler League. Daarnaast komt de ploeg uit in de KNVB Beker. Het promoveerde dat seizoen gelijk naar de Eredivisie, door zes speelrondes voor het einde kampioen te worden tegen Sparta Rotterdam op 3 april 2015.

Selectie 2014/2015 

Bijgewerkt tot en met 9 april 2015

Transfers

Aangetrokken

Vertrokken

Technische staf

Wedstrijden

Oefenwedstrijden

Stand, punten en doelpunten per speelronde

Jupiler League

KNVB Beker

Spelersstatistieken

Jupiler League (eindstand) 

* Is inmiddels vertrokken

KNVB beker (eindstand)

Oefenwedstrijden 
 is al vertrokken

Prijzen seizoen 2014/2015
 Kampioenschap Jupiler League
 Periodetitel eerste periode Jupiler League
 Sjoerd Ars ontving de Bronzen Stier voor de topscorer van de eerste periode
 Alireza Jahanbakhsh ontving de Bronzen Stier voor de beste speler van de eerste periode
 Ruud Brood ontving de Bronzen Stier voor de beste trainer van de derde periode
 Sjoerd Ars ontving de Bronzen Stier voor de topscorer van de vierde periode
 Alle vier periodetitels eerste geëindigd
 Als eerste ploeg ooit in de Eerste Divisie zowel meer dan 100 punten als 100 goals in één seizoen
 Alireza Jahanbakhsh ontving de Gouden Stier voor de beste speler van het seizoen in de Jupiler League
 Sjoerd Ars ontving de Gouden Stier voor de topscorer van het seizoen in de Jupiler League
 Navarone Foor werd door de N.E.C.-supporters verkozen tot speler van het jaar.

Records seizoen 2014/2015
Club:

Grootste overwinning: 7-0 tegen FC Volendam op 16 maart 2015
Grootste nederlaag: 0-3 tegen FC Eindhoven op 16 januari 2015
Hoogste bezoekersaantal in thuiswedstrijd: N.E.C - Sparta Rotterdam (12.501)
Hoogste bezoekersaantal in uitwedstrijd: Roda JC - N.E.C. (16.015)
Meeste duels op rij gewonnen: 17 (23 januari t/m 1 mei)
Meeste thuiswedstrijden op rij gewonnen: 19 (10 augustus t/m 1 mei)
Meeste uitwedstrijden op rij gewonnen: 8 (23 januari t/m 24 april)
Langste periode zonder nederlaag: 17 wedstrijden (23 januari t/m 1 mei)
Aantal duels achtereen gescoord: 18 wedstrijden (23 januari t/m 8 mei)
Langste periode zonder tegentreffer: 438 minuten (29 augustus t/m 3 oktober)
Puntenrecord Jupiler League: 101 punten

Spelers:

Meeste speelminuten: Rens van Eijden (3330)
Minste speelminuten: Stan Bijl (14), Kenny Elbers/Thijs van Hofwegen (0 minuten)
Oudste speler: Jeffrey Leiwakabessy (23 februari 1981 ; 34)
Jongste speler: Patrick Joosten (14 april 1996 ; 19)

Doelpunten:

Snelste treffer: Alireza Jahanbakhsh tegen FC Emmen (5 minuten)
Snelste tegentreffer: Stanley Elbers namens Helmond Sport (3 minuten)
Meeste doelpunten in één wedstrijd: 3: Sjoerd Ars tegen Jong FC Twente en tegen Jong PSV
Meeste wedstrijden achtereen gescoord: Christian Santos (5; 13 februari tot 13 maart)
Meeste doelpunten als invaller: 3: Christian Santos

Kaarten:

Meeste gele kaarten: Tom Daemen (9)
Meeste rode kaarten: Sjoerd Ars, Alireza Jahanbakhsh (1)
Meeste kaarten in één wedstrijd: 6: NEC-VVV-Venlo (9 november)

¹ De club kent geen echte functie van voorzitter maar de voorzitter van de raad van commissarissen heeft statutair deze functie

2014/15
N.E.C.